Mykolaïv – città dell'Ucraina, capoluogo di regione
 Mykolaïv – centro abitato dell'Ucraina
 Oblast' di Mykolaïv – una delle 24 oblast' dell'Ucraina

Pagine correlate 
 Distretto di Mykolaïv